Омати:
 Омати — японский город в префектуре Нагано.
 Омати — японский посёлок в префектуре Сага.